La réserve naturelle de Nordaust-Svalbard, en norvégien Nordaust-Svalbard naturreservat, est une réserve naturelle de Norvège située dans l'archipel du Svalbard et englobant la côte nord-est du Spitzberg, l'île de Nordaustlandet, les îles les plus à l'est de l'archipel dont Kvitøya et l'archipel des Sjuøyane, la plus au nord du Svalbard avec Karl XII-øya. Créée le , la réserve s'étend sur , dont  de surface terrestre.

Aire protégée au Svalbard
Aire protégée créée en 1973
Aire marine protégée
Conservation des cétacés
Aire protégée au Spitzberg
Réserve naturelle en Norvège